Бешбармак — распространённое в тюркских языках название, дословно переводится на русский язык как «пять пальцев». В русском языке слово более всего известно как название мясного блюда тюркских кочевых народов. В других языках слово может иметь другое значение или вариант написания (бешпармак, бишбармак).

 Бешпармак — горный хребет в Турции, известный в средневековое и античное время как гора Латм (Латмос, Латр, Латрос).
 Бешпармак — горный хребет на острове Кипр.
 Бешбармаг — гора в Азербайджане.
 Бешбармак — блюдо из крошеного мяса.
Бешбармак —  оборонительные сооружения на берегу Каспия.